Britische Gouverneure der Kronkolonie Hongkong (1841–1997)

Hongkong
!